Arbeiter steht für:
 jemand, der arbeitet, siehe Arbeiter
 einen soziologischen Begriff, siehe Arbeiterklasse
 Arbeiter im Tierreich, siehe Kaste (Biologie)

Arbeiter ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Arbeiter (* 1958), deutscher Christlicher Archäologe
 Argo Arbeiter (* 1973), estnischer Fußballspieler

 Gebhard Arbeiter (1944–2015), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Kurt Arbeiter (1929–2020), österreichischer Veterinärmediziner
 Simon Arbeiter (vor 1527–nach 1531), österreichischer Apotheker und Bürgermeister von Graz 1527–1531